Zandschan steht für:

 Zandschan, Stadt im Nordwesten Irans
 Zandschan (Provinz), Provinz des Iran
 Zandschan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Zandschan im Iran